Macaire est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Macaire est un prénom masculin qui vient du grec makarios (« bienheureux »). 
Ce prénom est une référence aux Béatitudes (passage de l'Évangile). L'équivalent latin est Beatus.

Macaire peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 grec : Makarios, au féminin Makaria,
 latin : Macarius,
 poitevin : Macaere
 russe et arménien : Makar.

Popularité du nom 
Ce nom s'est diffusé surtout parmi les moines. Il a été donné en référence à Macaire de Scété ou Macaire le Grand, l'un des plus célèbres fondateurs de l'institution monastique en Égypte.

Personnalités portant ce nom ou prénom

Saints des Églises chrétiennes 
Voir

Autres personnalités 
 Makarios  de Chypre, archevêque
 Makarios III de Chypre, archevêque et ethnarque, premier président de la république de Chypre
 Macaire (métropolite de Moscou) (1482-1563), métropolite de Moscou 
Louis Cyrus Macaire (1807-1871), photographe français 
 Macaire  de Moscou (1816-1882), métropolite de Moscou
 Macaire II de Moscou (1835-1926), métropolite de Moscou
Sophie Macaire (1841-1918), photographe et artiste lyrique française
 Stanislas Macaire (mort en 1845), écrivain français

Toponymie 
 Voir

Histoire 
 Macaire, chanson de geste dont le héros est Robert Macaire.

Sources et références 
 Vies des pères, des martyrs et des autres principaux saints, par Alban Butler, Toulouse 1808
 Le Synaxaire, vies des saints de l'Église orthodoxe, Hiéromoine Macaire Simonopétritis, Thessalonique, 1990-1996
 Vie des saints par les RR. PP. bénédictins de Paris
 Calendrier liturgique orthodoxe édité chaque année par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, Paris

Homonymie de prénom